«Катя — некоронованная царица» (также «Катя — некоронованная императрица», ) — французский художественный фильм 1959 года, снятый режиссёром Робертом Сиодмаком по мотивам романа французской писательницы Марты Бибеску. Главную роль Екатерины Долгоруковой исполнила Роми Шнайдер.

Сюжет 
Царь Александр II познакомился с Екатериной Долгоруковой во время посещения института благородных девиц и пригласил её на бал в Зимний дворец. Во избежание слухов при дворе царь надолго отсылает свою возлюбленную во Францию.

На Всемирной выставке в Париже в 1869 году царю чудом удаётся избежать смерти. Катя становится свидетельницей покушения на жизнь монарха. Катя и царь дают друг другу обещание больше никогда не расставаться. Он забирает её с собой в Санкт-Петербург и назначает придворной дамой царицы, а позднее вступает с ней в морганатический брак. Покушения на царя продолжаются. Александр собирается дать народу конституцию, предусматривающую гражданские права и свободы, но становится жертвой очередного покушения и умирает.

В ролях 
 Роми Шнайдер — Екатерина Долгорукова
 Курд Юргенс — царь Александр II
 Пьер Бланшар — министр Кубаров
 Моник Мелино — царица Мария Александровна
 Франсуаза Брийон — студентка София Перовская
 Aнтуан Балпетре — Кибальчич
 Бернар Деран — Степан Рысаков
 Ханс Унтеркиршер — генерал Паскевич
 Мишель Бурже — Бибеско
 Хуберт Ноэль — Михаил Долгорукий
 Ален Саури — Соловьев

Примечания

Литература 
 Renate Seydel und Bernd Meier: Romy Schneider — Ein Leben in Bildern. Henschel Verlag, Berlin 1996, ISBN 3-89487-264-0.

Фильмы Франции 1959 года
Фильмы-мелодрамы Франции
Исторические фильмы Франции
Фильмы Роберта Сиодмака
Фильмы:Персонаж:Александр II
Экранизации романов Франции